

Geografia 
 Capo Fréhel – riserva ornitologica tra le più ricche della Bretagna
 Fréhel – comune francese nel dipartimento delle Côtes-d'Armor nella regione della Bretagna

Persone 
 Fréhel – pseudonimo di Marguerite Boulc'h, cantante e attrice francese